CtP – metoda tworzenia formy drukowej
 Cytydyno-5′-trifosforan – jeden z nukleotydów
 CTP – grupa wykresów używanych w obróbce cieplnej
 CTP (Cordless Telephony Profile) – profil systemu Bluetooth dla telefonii bezprzewodowej